Here We Go Again pode se referir a:

Música 
 "Here We Go Again", canção do músico inglês John Lennon, presente no álbum Menlove Ave., de 1986
 "Here We Go Again", canção da banda sueca The Hives, presente no álbum Barely Legal, de 1997
 "Here We Go Again", canção do rapper norte-americano DMX, presente no álbum ...And Then There Was X, de 1999
 "Here We Go Again", canção da banda norte-americana Paramore, presente no álbum All We Know Is Falling, de 2005
 Here We Go Again (álbum), álbum da cantora norte-americana Demi Lovato, de 2009
 "Here We Go Again" (canção de Demi Lovato), canção de Demi Lovato no álbum de mesmo título
 "Here We Go Again", canção da cantora inglesa Pixie Lott, presente no álbum Turn It Up (álbum), de 2009